Hellmut Manthey bezeichnet:

 ehemaliges Rettungsboot der 8,5-Meter-Klasse der DGzRS
 Rettungsboot der 8,9-Meter-Klasse der DGzRS